Rzeczpospolita Obojga Narodów – państwo federacyjne złożone z Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego
 Radiofoniczny Ośrodek Nadawczy
 Rada Obrony Narodu
 RON – oznaczenie nadane (ISO 4217) lejowi rumuńskiemu po denominacji z 1 lipca 2005
 Rząd Obrony Narodowej, RON – pierwszy rząd Wincentego Witosa